3 miejscowości w Polsce 
 Babsk – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin
 Babsk – kolonia w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin 
 Babsk – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska

 Inne
 Babsk – rezerwat przyrody w woj. łódzkim, w pobliżu wsi Babsk